Либия има многопартийна система.

Бележки

Вижте също 
 Държавно устройство на Либия

Либия